Did It Again (canção de Kylie Minogue)
 Did It Again (canção de Shakira)
Ou ainda:
 Oops!... I Did It Again -  álbum de Britney Spears
 Oops!... I Did It Again (canção) -  canção do mesmo álbum

Desambiguação
Desambiguações de música